Els Taphrinomycetes són una classe de fongs ascomicets dins la subdivisió Taphrinomycotina. Inclou un sol ordre Taphrinales, el qual inclou 2 famílies, 8 gèneres i 140 espècies.

Referències 

Ascomicets
Fitopatologia